Ahmed Ferjani (né en 2000), escrimeur tunisien
Farès Ferjani (né en 1997), escrimeur tunisien
Hatem Ferjani (né en 1970), homme politique tunisien
Mohamed Ayoub Ferjani (né en 1986), escrimeur tunisien
Mohamed-Chérif Férjani (né en 1951), politologue, islamologue et universitaire tunisien 
Sophie Ferjani (née en 1977), décoratrice d'intérieur et animatrice de télévision française